Alexander Seitz kan syfta på:

* Alexander Seitz (omkring 1470–omkring 1544), tysk medicinare och dramatiker
 Alexander Maximilian Seitz (1811–1888), tysk målare